Кубок маршала Тито 1985/1986 () — 38-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1985/1986
Спорт в Югославии в 1985 году
Спорт в Югославии в 1986 году
Югославия